|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Korea Open) van 2015 vond plaats van 21 tot en met 27 september 2015 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Karolína Plíšková was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Roemeense Irina-Camelia Begu won het toernooi. Zij versloeg in de finale kwalificante Aljaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland in twee sets. Begu wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds drie jaar.

De Belgische Alison Van Uytvanck was het achtste reekshoofd. Zij bereikte de halve finale, waarin zij de duimen moest leggen voor de latere winnares.

Voor de Nederlandse Kiki Bertens viel het doek al na de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lara Arruabarrena en Irina-Camelia Begu hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Arruabarrena slaagde erin haar titel te prolonge­ren. Begu speelde samen met landgenote Raluca Olaru – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Bertens/Larsson.

Het als eerste geplaatste duo Lara Arruabarrena / Andreja Klepač won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Nederlands/Zweedse koppel Kiki Bertens en Johanna Larsson in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Arruabarrena had daarnaast al vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Klepač drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2015
Seoel